Герб Омской области — опознавательно-правовой знак, являющийся официальным символом Омской области Российской Федерации (наряду с флагом и гимном).

29 апреля 2020 года губернатором Александром Бурковым подписан документ о внесении изменений в закон «О гербе и флаге Омской области».

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

 Красное поле щита наследует цвет исторического герба Омской области 1825 года и флага Омской области.
 Крест олицетворяет территорию Омской области. Горизонтальная часть креста, пояс, символизирует Транссибирскую магистраль, давшую импульс к экономическому развитию Омского региона, связь Запада и Востока страны. Вертикальная часть креста, обременённая волнистым лазоревым столбом — символизирует связь Севера и Юга водным путём по реке Иртыш.
 Для выражения административного центра области в центр герба вписаны контуры Омской крепости, основанной в 1716 году.
 Серебряный (белый) цвет креста — цвет чистоты помыслов, благородства, и указывает на климатические особенности Сибири — её бескрайние снежные просторы.
 Древняя царская корона указывает на статус Омской области как субъекта России и символизирует историческое прошлое, когда с этой территории шло расширение государства.

История

2003 год 

Герб Омской области представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности геральдический щит, в белом поле которого расположен золотой крест, обременённый волнистым лазоревым столбом и сопровождённый в каждом из углов восемью малыми зелёными пирамидами; поверх всего, в сердце щита, червлёная с пятью бастионами, показанная сверху, заполненная серебром, крепость с золотой аркой в центре.

Внешними украшениями (дополнительными элементами) полного герба Омской области являются золотые дубовые ветви, перевитые Александровской лентой, и золотая стилизованная древнерусская царская корона, венчающая щит.

Этот вариант герба был утверждён 10 июня 2003 года Законодательным Собранием Омской области. Герб не внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

В соответствии с геральдическими нормами и историческими традициями устанавливаются следующие основные элементы герба Омской области:
 «Почётной фигурой» герба Омской области является золотой крест — символ христианских добродетелей: веры, справедливости, милосердия, он указывает также на тот факт, что Омская область расположена в географическом центре России и является связующим звеном между Западом и Востоком, между Севером и Югом страны. Перевязь (горизонтальная часть креста) символизирует Транссибирскую магистраль, давшую импульс к экономическому развитию Омского региона. Золотой цвет — символ могущества, стабильности, прочности, богатства.
 Волнистый лазоревый столб, обременяющий вертикальную часть креста, иллюстрирует связь Севера с Югом водным путём по реке Иртыш. Лазурь — символ красоты, величия, мягкости.
 Для выражения административного центра области в сердце щита помещена червлёная с пятью бастионами крепость с золотой аркой в середине — это контуры Омской крепости, основанной в 1716 году, и Тарские ворота, возведённые как оборонительное сооружение. Червлёный (красный) цвет символизирует храбрость, неустрашимость, воинскую доблесть. Это цвет жизни, милосердия и любви.
 32 малых зелёных пирамиды — по восемь (2, 1, 2, 1 и 2) в каждом из углов геральдического щита соответствуют количеству районов Омской области и одновременно символизируют растительность, нефтяные и газовые месторождения. Зелень — символ изобилия, надежды, радости.
 Серебряный (белый) цвет поля щита служит символом чистоты помыслов, благородства, справедливости, великодушия и указывает на климатические особенности Сибири — её бескрайние снежные просторы.
 Золотые дубовые ветви, соединённые Александровской лентой, золотая древнерусская царская корона по канонам геральдики помещаются в гербах областей. Внешние украшения герба Омской области указывают на статус Омской области как субъекта Российской Федерации.

См. также 
 Дело по отношению генерал-губернатора Западной Сибири об утверждении герба и мундира для Омской области. 2 января 1824 г. - 12 мая 1825 г.
 Флаг Омской области
 Гимн Омской области
 Гербы районов Омской области

Примечания

Ссылки 
 

Гербы Омской области
Гербы с царскими коронами
Гербы с изображением крепости